The Port of Missing Women – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Port of Missing Women – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Weston